

Geografia 
 Torrico – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Brandon Torrico – calciatore boliviano
 Carlos Arias Torrico – ex calciatore boliviano
 Didí Torrico – calciatore boliviano
 Juan Crisóstomo Torrico – politico peruviano, Presidente del Perù nel 1842
 Marcelo Torrico – ex calciatore boliviano
 Sebastián Torrico – calciatore argentino